Икрам Гаджи оглы Керимов — азербайджанский учёный, , директор Научного центра сейсмологии при президиуме Азербайджанской национальной академии наук. В некоторых публикациях считается изобретателем тектонического оружия.

Примечания 

Геофизики Азербайджана
Изобретатели Азербайджана